U sezoni 1987./88. rukometni prvak Jugoslavije je postala momčad Metaloplastike iz Šapca.

1. savezna liga 

 Izvori: 
 50 godina rukometa u Rijeci: 1954. – 2004. 
 Prvenstvo Jugoslavije za rukometaše 1988. godine

2. savezna liga

Sjever 

 Izvori: 
  40 godina rukometa u Metkoviću : 1963. – 2003.

Treći rang prvenstva

MRL Bosna i Hercegovina - Vojvodina 

 Izvori: 
 derventskim-korzom.blogspot.com

Četvrti i niži rangovi

Hrvatska

Dalmatinska liga - Jug 
Četvrti rang natjecanja

 Izvori: 
 RK Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat 
 RK Hrvatski Dragovoljac - 50 godina rukometa u Dugom Ratu 
 RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici 
 RK Solin - 50 godina rukometa u Solinu

Dalmatinska liga - Sjever 
Četvrti rang natjecanja

 Izvori: 
 50 godina rukometa u Vodicama i 45 godina rukometnog kluba

Primorsko-istarska regionalna liga 
Četvrti rang natjecanja

 Izvori: 
 50 godina rukometa na Labinštini

Bosna i Hercegovina

Republička liga Sjever 
Četvrti rang natjecanja 

 Izvori: 
 zaslike.com

Izvori 
 Ogurlić Petar: 50 godina rukometa u Rijeci: 1954. – 2004., Rijeka, 2005.
 Ivan Jurić: 40 godina rukometa u Metkoviću : 1963. – 2003. , Metković, 2003.
 derventskim-korzom.blogspot.com Tragom sportske štampe, Međurepublička liga BiH - Vojvodina 1987./88. (sa novinskim isječcima), pristupljeno 10. veljače 2014.
 Prvenstvo Jugoslavije za rukometaše 1988. godine, pristupljeno 31. siječnja 2015.
  

1987-88